Есау́ловка — название географических объектов, произошедшее от слова есаул.

Населённые пункты

Россия 
 Есауловка — станция (населённый пункт) в Архаринском районе Амурской области.
 Есауловка — посёлок в Берёзовском районе Красноярского края.

Украина 
 Есауловка — посёлок в Антрацитовском районе Луганской области.

Железнодорожный пункт 
 Есауловка — станция Дальневосточной железной дороги в Архаринском районе Амурской области.

Река 
 Есауловка — река в Красноярском крае России, приток Енисея.